Division I i bandy 1944 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1944. Norrgruppsvinnarna Skutskärs IF lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 2-0 mot södergruppsvinnarna Västerås SK i finalmatchen på Stockholms stadion den 20 februari 1944.

Upplägg
Gruppvinnarna i de två geografiskt indelade åttalagsgrupperna möttes i final, och lag 7-8 i respektive grupp flyttades ned till Division II.

Förlopp
Skytteligan vanns av Pontus Widén, Västerås SK med 17 fullträffar..

Seriespelet

Division I norra

Division I södra

Matchen IF Göta-Västerås SK spelades inte, utan räknades som seger på walk over för Västerås SK.

Svensk mästerskapsfinal
20 februari 1944: Skutskärs IF-Västerås SK 2-0 (Stockholms stadion)

Svenska mästarna

Källor

Externa länkar

 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

1944 i Sverige
Bandysäsongen 1943/1944
1944